Чемпионат Европы по сумо - это два конкурирующих соревнования по сумо, организованных Европейским союзом сумо (ESU) и Европейской федерацией сумо . Раскол произошел в 2012 году, когда были проведены два чемпионата-соперника: турнир ESU, проходящий в Венгрии 16-17 июня, и турнир по отрыву соперника, проходящий в Украине в те же выходные и официально признанный Международной федерацией сумо .

Летние Чемпионаты 
Соревнования по сумо

Примечания

Ссылки 
 Польская федерация сумо
 Федерация сумо России
 Европейская федерация сумо (ЕФС)

Чемпионаты Европы по сумо